В-7 — опытный прототип вертолёта с реактивным приводом несущего винта  разработки ОКБ Миля. Проект получил поддержку ГВФ и военных, в военном варианте предусматривалось его оснащение навесной системой вооружения.

Описание 
Конструкция вертолёта состояла из цельнометаллического каплевидного фюзеляжа полумонококовой клепаной конструкции. В верхней части силовых шпангоутов монтировалась на болтах литая плита. К фланцу плиты крепился редуктор, состоявший из вала несущего винта (на его оси смонтировали втулку несущего винта с лопастями и автомат перекоса) и приводов агрегатов. К переднему торцу плиты присоединялся кронштейн с качалками управления и гидроусилителями. По бокам фюзеляжа находилось три двери.

В кабине кроме пилота могли разместиться три пассажира или одни носилки с больным и сопровождающий его врач. Под полом находился топливный бак. Помпа подавала горючее в топливный регулятор, затем в коллектор вала несущего винта и оттуда центробежная сила гнала керосин к ТРД на концах двухлопастного несущего винта.

Лопасти прямоугольной формы имели стальной лонжерон с деревянным каркасом и фанерной обшивкой. Они крепились к втулке посредством осевых и общего горизонтального шарниров. В носке лопастей были проложены две трубки топливопитания. Электропроводка проходила внутри лонжерона. Вверху на конце вала несущего винта монтировался токосъёмник приборов силовой установки.

Тактико-технические характеристики

См. также 
 Hiller YH-32 Hornet

Источники 
 airwar.ru — В-7

Вертолёты СССР
Гражданские вертолёты
Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Вертолёты Ми